Вильнюсская конференция 2006: Общее видение общего соседства собрала делегации из Литвы, Грузии, Украины, Эстонии, Латвии, Польши, Молдавии, Болгарии и Румынии. В ходе встречи обсуждались экономические и политические интересы стран-участниц, а также проблемы продвижения и защиты демократических ценностей в регионе. Конференция состоялась в Вильнюсе и была организована президентом Литвы Валдасом Адамкусом.

Ход встречи 
Конференция началась с Молодежного форума 1 мая 2006 года. Участники форума обсудили сотрудничество в евроатлантическом регионе, а также перспективы новых демократических государств после распада Варшавского блока, роль Европейского Союза в распространении демократических ценностей и другие вопросы. Андрей Илларионов, бывший советник Президента Российской Федерации, выступил с докладом о текущей ситуации в России.

Вильнюсская конференция 2006 года, таким образом, включала в себя молодежный форум, форум представителей неправительственных организаций и форум интеллигенции.

Финалом Вильнюсской конференции 2006 г. стал саммит глав государств, в котором приняли участие президенты Литвы, Грузии, Украины, Эстонии, Латвии, Польши, Молдовы, Болгарии и Румынии . Европейский Союз представлял Хавьер Солана . Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Милинкевич был арестован незадолго до конференции в Белоруссии.

Саммит посетил также вице-президент США Дик Чейни, который крайне резков высказался по поводу текущей политической ситуации в России. Чейни обвинил правительство Владимира Путина в пренебрежении демократическим процедурам и запугивании своих соседей по вопросам энергетики. Кроме того, вице-президент США высоко оценил Литву, Латвию и Эстонию в качестве новых демократических государств.

Вильнюсская конференция завершилась 4 мая 2006 г. подписанием совместной декларации.

Главы государств-участников конференции 
 Президент Литвы Валдас Адамкус
 Президент Грузии Михаил Саакашвили
 Президент Украины Виктор Ющенко
 Президент Эстонии Арнольд Рюйтель
 Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
 Президент Польши Лех Качиньский
 Президент Молдовы Владимир Воронин
 Президент Болгарии Георгий Пырванов
 Президент Румынии Траян Бэсеску

Примечания

Ссылки 
 Веб-сайт Вильнюсской конференции 2006 г.
 Речь вице-президента Ричарда Б. Чейни на Вильнюсской конференции 2006 г.
 Президент Литовской Республики

2006 год в Литве
Международные конференции
История Вильнюса